Moores Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Moores Island (Arkansas)
 Moores Island (Illinois)
 Moores Island (Oregon)

Siehe auch:
 Moore Island